Турнир в группе B в рамках 40-го чемпионата мира и одновременно 51-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Австрии

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ преимущество по результатам личных встреч

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1973
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1973

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1